BSSP steht für:
 Bezirksschülersprecher, in Bayern und Nordrhein-Westfalen
 Bodenseeschifferpatent in Deutschland

BS-SP steht für:
 Sandy Point, ISO-3166-2-Code des Distriktes auf den Bahamas

BSSP